Poscharsky ist der Familienname folgender Personen:
 Gotthelf Wilhelm Poscharsky (1818–1890), sächsischer Hofgärtner und Gartenarchitekt
 Max Georg Poscharsky (1859–1899), in Dresden wirkender deutscher Architekt
 Peter Poscharsky (1932–2016), deutscher Archäologe